O nome Haishen foi usado para dar nome a dois ciclones tropicais no Oceano Pacífico noroeste e a duas tempestades tropicais. 

 Tufão Haishen (2002) - tufão de categoria 2. Sem danos.
 Tempestade tropical Haishen (2008) - tempestade tropical a sudeste do Japão. Sem danos.
 Tempestade tropical Haishen (2015) - se dissipou no mar. Sem danos. 
 Tufão Haishen (2020) - um tufão que atingiu o Japão como C2, rumando depois para a Península Coreana. No mar, chegou a estar na C5, com ventos de cerca de 250km/h. 

Desambiguação